Die Abkürzung ITP steht für:
 Industria de Turbo Propulsores
 Isotachophorese
 Integrale Transformative Praxis
 Inositoltrisphosphat
 Idiopathische thrombozytopenische Purpura (auch bekannt als Idiopathische Thrombozytopenie), eine isolierte Thrombozytopenie aufgrund antithrombozytärer Autoantikörper
 Institut für theoretische Physik an vielen Universitäten
 Integrated Technology Processes, an integrated approach of end-to-end processes in the aerospace industry
 Integrierte Teilhabeplanung, Verfahren der individuellen Bedarfsfeststellung und der integrierten Hilfeplanung für Menschen mit geistiger Behinderung, seelischer Erkrankung und Suchterkrankung im Rahmen der Eingliederungshilfe nach SGB 12 des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
 Isopropylierte Triphenylphosphate, einer chemischen Substanzmischung, die als Flammschutzmittel dient.
 Istrebitel Tjaschely Puschetschny (), russisches Militärflugzeug, siehe Polikarpow ITP
 ITP Verlag
 Industrial Twisted Pair, siehe Twisted-Pair-Kabel
 Inspection and Test Plan

ITP